Ez a szócikk az amerikai CW televíziós csatorna A pletykafészek (angolul: Gossip Girl) című filmsorozatának epizódjainak listáját foglalja magába.



Áttekintés

Első évad (2007–2008)

Második évad (2008–2009)

Harmadik évad (2009–2010)

Negyedik évad (2010–2011)

Ötödik évad (2011–2012)

Hatodik évad (2012)

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái